

Persone
 Bennie Briscoe – pugile statunitense
 Isaiah Briscoe – cestista statunitense
 Jay Briscoe – wrestler statunitense
 Jillian Richardson-Brisco – ex velocista canadese
 Mark Briscoe – wrestler statunitense
 Ryan Briscoe – pilota automobilistico australiano

Altro
 Lennie Briscoe – personaggio della serie televisiva statunitense Law & Order – I due volti della giustizia
 Contea di Briscoe – contea del Texas, Stati Uniti